Der Begriff 4. Panzerarmee bezeichnet zwei gepanzerte Großverbände im Zweiten Weltkrieg:

* 4. Panzerarmee (Wehrmacht)
 4. Panzerarmee (Rote Armee), später 4. Gardepanzerarmee